Dino-Zug ist eine US-amerikanische Animationsserie, die seit 2009 produziert wird.

Handlung 
Die Serie spielt im Mesozoikum, zu einer Zeit, als Dinosaurier und andere prähistorische Tiere lebten. Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy erkundet gemeinsam mit seinen Adoptivgeschwistern die Welt per Eisenbahn. Dabei stoßen sie auf viele Entdeckungen, erleben Abenteuer und lernen neue Dinge.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2009 in den USA produziert. Bisher sind fünf Staffeln mit 100 Doppelfolgen entstanden. Für die Produktion sind Lisa Henson, Brian Henson, Craig Bartlett und Hella Stanford verantwortlich. Zuständige Produktionsfirma ist Jim Henson Productions. Regie führen Craig Bartlett, Terry Izumi und Mark Drop. Am Drehbuch beteiligen sich Craig Bartlett und Joseph Purdy.

Erstmals wurde die Serie am 7. September 2009 auf PBS ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 7. April 2012 auf Disney Junior statt. Im Free-TV war sie erstmals am 17. Januar 2014 auf dem Disney Channel zu sehen.

Besetzung

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre